Шве́дские демокра́ты () — шведская националистическая и правопопулистская политическая партия, основанная 6 февраля 1988 года. Председателем партии с 2005 года является Йимми Окессон.

Идеология

Внутренняя политика 
Шведские демократы выступают за ужесточение иммиграционной политики, существенное сокращение количества беженцев, принимаемых страной, и ограничение возможностей въезда в Швецию родственников уже находящихся в ней иммигрантов.

Партия отстаивает протестантскую этику и традиционный семейный уклад и выступает против усыновления детей однополыми парами и одинокими людьми. Шведские демократы называют свою идеологию националистической и социально-консервативной.

Партия настаивает на ужесточении наказаний за преступления, создание публичного реестра лиц, осужденных за педофилию.

Внешняя политика 
Во внешней политике Шведские демократы поддерживали действия США и коалиции НАТО в Ираке и Афганистане, выступают за нанесение военного удара по ядерным объектам Ирана, а также поддерживают политику Израиля, поскольку неоднократно выступали с осуждением контактов шведских политиков левого толка с членами палестинских движений. Однако вместе с тем некоторая часть Шведских демократов поддерживает позицию России по вооружённому конфликту на Донбассе и выступает против вступления Украины в Евросоюз.

Её можно противопоставить другой, более консервативной части шведских правых, традиционно скептически относящихся к России. В 2015 в партии произошёл внутренний конфликт, в ходе которого часть пророссийски настроенных активистов, в основном представителей молодёжного крыла, во главе с Вильямом Хане покинула партию.

После российского вторжения на Украину лидер партии Йимми Окессон объявил о готовности политсилы изменить позицию и поддержать вступление Швеции в НАТО, если соседняя Финляндия подаст заявку о вступлении. Тем самым потенциальная инициатива сможет получить парламентское большинство.

Участие в выборах 

На выборах в 2006 году партия Шведские демократы получила 2,9 % голосов. Результат был недостаточен для того, чтобы попасть в Риксдаг (шведский парламент), поскольку для этого установлен 4%-ый барьер. Однако на местных выборах партия имела довольно большой успех, в связи с чем получила право быть представленной в местных органах управления более чем в половине шведских коммун (в общей сложности 282 места в 145 коммунах). Кроме того, в 2006 году Шведские демократы получили 149 891 голос на выборах в областное правительство (Landstinget), что составило 2,77 % и принесло партии 16 мандатов.

По итогам парламентских выборов 2010 года партия прошла в Риксдаг, получив 330 110 (5,7 %) голосов и 20 депутатских мест. Таким образом, партии удалось блокировать возможность получения абсолютного большинства голосов для правящей правоцентристской коалиции, состоящей из четырёх партий.

На выборах в Европарламент в мае 2014 партия набрала 9,7 % голосов и провела 2 депутатов, которые вошли во фракцию Европа за свободу и демократию. Мандаты получили Кристина Винберг и .

На парламентских выборах 2014 года партия заняла третье место, получив 12,9 % голосов и 49 депутатских мест.

По итогам парламентских выборов в 2018 году партия вновь оказалась на третьем месте с 17,5 % голосов и 62 мест в Риксдаге соответственно.

На парламентских выборах в сентябре 2022 года партия получила 1 330 325 голосов избирателей или 20,54%, 73 мандата, соответственно, и стала самой большой в "правом крыле".

Конфликты 
В марте 2011 года внутри партии возник небольшой кризис: некоторые члены партии недовольны действиями своих депутатов в риксдаге, а также чрезмерно централизованным руководством. Алан Йонссон, председатель партии в южной провинции Сконе, считает, что «партия слишком много внимания уделяет вопросам иммиграции и ислама и мало другим вопросам, например, уходу за пожилыми людьми. Это мешает имиджу партии, который воспринимают, как партию „одного вопроса“ — то есть как противников иммиграции в Швеции».

Организационная структура 
Партия «Шведские демократы» состоит из округов (distrikt), округа из коммунальных объединений (kommunförening), коммунальные объединения из районных объединений (kretsförening).

Высший орган — ландсдаг (landsdagar), между ландсдагами — партийное правление (partistyrelse).

Округа
Округа соответствуют избирательным округам.

Высшие орган округа — окружная годовая конференция (distriktsårsmöte), между окружными годовыми конференциями — окружное правления (distriktsstyrelse).

Коммунальные объединения
Коммунальные объединения соответствуют городам и коммунам.

Высший орган коммунального объединения — годовая конференция районного объединения (kommunföreningsårsmöte), между годовыми конференциями районного объединения — правление районного объединения (kommunföreningsstyrelse).

Районные объединения
Районные объединения соответствуют коммунальным избирательным округам (kommunala valkrets). Могут создаваться при наличие достаточного количества членов «Шведских демократов» проживающих в коммунальном избирательном округе.

Высший орган районного объединения — годовая конференция районного объединения (kretsföreningsårsmöte), между годовыми конференциями районного объединения — правление районного объединения (kretsföreningsstyrelse).

Шведско-демократическая молодёжь
Молодёжная организация — Шведско-демократическая молодёжь (Sverigedemokratisk Ungdom, SDU). Шведско-демократическая молодёжь состоит из округов (Distrikt), округа из местных отделений (Lokalavdelning).

Высший орган — союзный конгресс (Förbundskongress), между союзными конгрессами — союзное правление (Förbundsstyrelse).

Округа Шведско-демократической молодёжи
Округа Шведско-демократической молодёжи соответствуют ленам.

Высший орган округа — окружная годовая конференция (Distriktsårsmöte), между окружными годовыми конференциями — окружное правление (Distriktsstyrelse).

Местные отделения
Местные отделения соответствуют городам и коммунам. Могут создаваться при наличие достаточного количества членов Шведско-демократической молодёжи проживающих в городе или коммуне.

Высший орган местного отделения — годовая конференция местного отделения (Lokalavdelningsårsmöte), между годовыми конференциями местного отделение — правление местного отделения (lokalavdelningsstyrelse).

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Швеции
Политические партии, основанные в 1988 году
Националистические партии Швеции